Летняя Универсиада 1970 — VI летняя Универсиада, проходившая в Турине (Италия) с 26 августа по 6 сентября 1970 года. На соревнованиях было установлено 2 мировых рекорда в лёгкой атлетике.

Медали 

|-
|| 1 || align=left |  ||26||17||15||58
|-
|| 2 || align=left |  ||22||18||11||51
|-
|| 3 || align=left |  ||8||3||4||15
|- style="background:#ccccff"
|| 4 || align=left |  ||4||4||7||15
|-
|| 5 || align=left |  ||3||7||5||15
|-
|| 6 || align=left |  ||3||6||6||15
|-
|| 7 || align=left |  ||3||6||4||13
|-
|| 8 || align=left |  ||3||4||7||14
|-
|| 9 || align=left |  ||3||1||5||9
|-
|| 10 || align=left |  ||3||1||1||5
|-
|| 11 || align=left |  ||1||1||2||4
|-
|| 12 || align=left |  ||1||1||1||3
|-
|| 12 || align=left |  Болгария ||1||1||1||3
|-
|| 14 || align=left |  ||1||0||4||5
|-
|| 15 || align=left |  Румыния ||0||4||2||6
|-
|| 16 || align=left |  ||0||2||3||5
|-
|| 17 || align=left |  ||0||1||0||1
|-
|| 17 || align=left |  ||0||1||0||1
|-
|| 17 || align=left |  ||0||1||0||1
|-
|| 17 || align=left |  ||0||1||0||1
|-
|| 21 || align=left |  ||0||0||1||1
|-
|| 21 || align=left |  ||0||0||1||1
|-
|| 21 || align=left |  ||0||0||1||1
|-
|| 21 || align=left |  ||0||0||1||1
|}

Результаты соревнований

Баскетбол

Водное поло

Волейбол

Гимнастика

Мужчины

Женщины

Лёгкая атлетика

Мужчины

Женщины

Плавание

Мужчины

Женщины

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Теннис

Одиночные турниры

Парные турниры

Фехтование

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 История универсиад — сайт FISU
 Статья на сайте Венгерского олимпийского комитета

Летняя Универсиада 1970